Bertrés puede hacer referencia a:

 Felipe Bertrés, ingeniero franco-argentino.
 Manuel Bertrés, político argentino.
 Raúl Bertrés (1898 - 1960), político argentino.